Yuki Matsuoka (松岡 由貴 Matsuoka Yuki, nascida 13 de Setembro de 1970) é uma seiyū, de Higashisumiyoshi-ku, Osaka.  Ela é afiliada com a Production Baobab.

Trabalhos notáveis

Anime

1999 
Ojamajo Doremi (Aiko Senoo)

2000 
Ojamajo Doremi# (Aiko Senoo)

2001 
Mo~tto! Ojamajo Doremi (Aiko Senoo)
Cosmic Baton Girl Comet-san (Nene Toukichi )
Haré+Guu (Mary)

2002 
Ojamajo Doremi DOKKAAN! (Aiko Senoo)
Magical Shopping Arcade Abenobashi (Arumi Asahina)
Azumanga Daioh (Ayumu "Osaka" Kasuga)
Hamtaro (Hitomi-chan)
Petite Princess Yucie (Glenda)
Get Backers (Otowa Madoka)

2003 
.hack//Legend of the Twilight (Mireille)
Stellvia (Arisa Glennorth, Mia Glennorth "Arisa's sister")
Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch (Eriru)
Scrapped Princess (Seness Lulu Giat)
D.C. ~Da Capo~ (Mako Mizukoshi)
Maburaho (Kuriko Kazetsubaki)

2004 
Elfen Lied as Nana
Futari wa Pretty Cure (young Sanae Yukishiro)
Saiyuki Gunlock (Shudou/Junhua)
Mahou Sensei Negima! (Evangeline A.K. McDowell)
Girls Bravo (Risa Fukuyama)
Magical Girl Lyrical Nanoha (Amy Limiette)
Bleach (Orihime Inoue, young Ichigo Kurosaki)
Grenadier - The Senshi of Smiles (Mikan Kurenai)

2005 
Mahou Sensei Negima (Evangeline A.K. McDowell)
Glass Mask (Yuki Egawa)
Best Student Council (Rein Tsunomoto)
Trinity Blood (Seth Nightroad)
D.C.S.S. ~Da Capo Second Season~ (Mako Mizukoshi)
Magical Girl Lyrical Nanoha A's (Amy Limiette)
Jigoku Shoujo (Chie Tanuma)

2006 
Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora (Female reporter, Miyuki Mizutani)
The Melancholy of Haruhi Suzumiya (Tsuruya)
Otogi-Jushi Akazukin (Lily)
Chocotto Sister (Miu Serizawa)
Negima!? (Evangeline A.K. McDowell)
Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto (Kobako)
Inukami!  (Sendan)
Nanatsuiro Drops! Pure  (Yuki Nona)

2007 
Kyoshiro to Towa no Sora (Setsuna)
Lovely Complex (Mayu Kanzaki)

2008 
Shigofumi (Kanaka)
Amatsuki (Shinshu)

|}

OVA 
Love Hina Again (Kuro)
Jungle wa itsumo Hale nochi Guu Deluxe (Mary)
True Love Story (Kamiya Nayu)
Kingdom of Chaos - Born to Kill (Mara)
Bleach - Memories in the Rain(Inoue Orihime)
Ojamajo Doremi Na-i-sho (Aiko Senoo)
Mahou Sensei Negima! Haru (Evangeline A.K. McDowell)
Top wo Nerae 2! (Serpentine Twin)~
Elfen Lied (Nana)
Negima! Ala Alba (Evangeline A.K. McDowell)

Filmes de anime 
Ojamajo Doremi # (movie) como (Aiko Senoo)
Mo~tto! Ojamajo Doremi Kaeru Seki no Himitsu (Aiko Senoo)
Azumanga Daioh (Ayumu "Osaka" Kasuga)
Appleseed (Hitomi)
Bleach: Memories of Nobody como Orihime Inoue
Tekken: Blood Vengeance como Alisa Bosconovitch

Jogos 
Tekken (Alisa Bosconovitch)
Azumanga Donjara Daioh (Ayumu "Osaka" Kasuga)
Bleach: Hanatareshi Yabou (Orihime Inoue)
D.C.P.S. ～Da Capo Plus Situation～ (Mako Mizukoshi)
D.C.F.S. ～Da Capo Four Seasons～ (Mako Mizukoshi)
Gokujou Seitokai (Rein Tsunomoto)
infinity (Kurumi Morino)
Musashi: Samurai Legend (Maki)
Ojamajo Adventure: Naisho no Mahou (Aiko Senoo)
Princess Maker 5 (Imagawa Emili)
Stellvia of the Universe (Arisa Glennorth)
Summon Night EX Thesis Yoake no Tsubasa (Piar)
Tales of Innocence (Hermana Larmo)
Fatal Frame II (Mayu Amakura)

CDs 
 Dear (Chiruha)
 Yu Yu Hakusho Drama CD Two Shots (Maya Kitajima)

Redublagem 
 Power Rangers: Lost Galaxy (Kendrix Morgan (Valerie Vernon)
 Power Rangers: Lightspeed Rescue (Kendrix Morgan (Valerie Vernon)

|}

Ligações externas
Yuki Matsuoka no Production Baobab
Yuki Matsuoka no Anime NFO
Yuki Matsuoka no Seiyū Database
Yuki Matsuoka no Gainax's Princess Maker 5

Atores de voz do Japão
Nascidos em 1970
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei